Villa Dolores es una localidad de Berisso de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Población 
Se encuentra dentro del aglomerado del Gran La Plata con .

Localidades del Gran La Plata
Partido de Berisso